Йоан Посник — Печерський преподобний
 Йоан Багатостраждальний — Печерський преподобний
 Йоан Богоугодний — Печерський преподобний